Pflücke ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Pflücke (1889–1965), deutscher Chemiker und Dokumentar
 Patrick Pflücke (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Rolf Pflücke (* 1942), deutscher Journalist